От моря до моря — различные значения.

 От моря до моря — национальный девиз Канады;
 Польша от моря до моря — польский националистический лозунг.